Lessel ist der Name folgender Orte:
 eine Ortschaft der Gemeinde Langwedel im Landkreis Verden, Niedersachsen

Lessel bezeichnet:
 Lessel (Adelsgeschlecht), ein schlesisches Adelsgeschlecht

Lessel  ist der Familienname folgender Personen:

 Emil von Lessel (1847–1927), preußischer Generalleutnant, Kommandeur des Ostasiatischen Expeditionskorps 
 Franciszek Lessel (1780–1838), polnischer Komponist
 Friedrich Albert Lessel (1767–1822), deutschstämmiger Architekt, der in Polen tätig war
 Johann von Lessel (1873–1936), deutscher Marineoffizier, sowie Politiker (DVFB) und MdL 
 Józef Grzegorz Lessel (1802–1844), Warschauer Architekt
 Lukas Lessel (* 2000), estnischer Sprinter
 Philipp Lessel (1812–1876), bayerischer Oberst und Militärbevollmächtigter Bayerns
 Wincenty Ferdynand Lessel (1750–1825), polnischer Komponist